Лос Салас има више значења:

 Лос Салас (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Салас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Салас (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Салас (Сантијаго Чазумба), насеље у савезној држави Оахака у Мексику